Архиепархия Луанды () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Луанда, Ангола. В митрополию Луанды входят епархии Вианы, Кабинды, Кашито, Мбанза-Конго, Сумбе. Кафедральным собором архиепархии Луанды является церковь Святейшего Спасителя.

История 
20 мая 1596 года Климент VIII издал буллу «Super specula», которой учредил епархию Сан-Салвадора-да-Конго в Анголе, выделив её из архиепархии Сан-Томе и Принсипи (сегодня — Епархия Сан-Томе и Принсипи). В этот же день епархия Сан-Салвадор-да-Конго в Анголе вошла в митрополию Лиссабона.

Епархия несколько раз переименовывалась: с 1609 года она называлась Сан-Паулу-де-Луанда-Конго в Анголе, в 1623 году — Сан-Салвадора-да-Конго в Анголе, с 1628 года — Сан-Паулу-де-Луанда-Конго в Анголе, с 1716 года — Санта-Крус-де-Рейньо в Анголе.

16 ноября 1616 года епархию вошла в митрополию Сан-Салвадора-да-Баия. 13 января 1844 года Римский папа Григорий XVI издал буллу «Quae olim», которой вернул епархию в Патриархат Лиссабона.

4 сентября 1940 года Римский папа Пий XII издал буллу «Sollemnibus Conventionibus», которой передал часть территории епархии Санта-Крус-де-Рейньо в Анголе новым епархиям Нова-Лисбоа (сегодня — Архиепархия Уамбо) и Силва-Порту (сегодня — Епархия Куито-Бие). В этот же день епархия Санта-Крус-де-Рейньо в Анголе была возведена в ранг архиепархии с современным названием.

В следующие годы архиепархия Луанды передала часть своей территории для возведения новых церковных структур:
 25 ноября 1957 года — епархии Маланже (сегодня — Архиепархия Маланже);
 14 марта 1967 года — епархии Кармоны и Сан-Салвадора (сегодня — Епархия Уиже);
 10 августа 1975 года — епархии Нова-Редонду (сегодня — Епархия Сумбе);
 2 июля 1984 года — епархии Кабинды;
 26 марта 1990 года — епархии Ндалатандо;
 6 июня 2007 года — епархиям Кашито и Вианы.

Ординарии архиепархии 
 епископ Miguel Rangel O.F.M. (20.05.1596 — 16.08.1602);
 епископ Antonio de Santo Estevão O.P. (15.07.1604 — апрель 1608);
 епископ Manuel Baptista O.F.M. (25.05.1609 — апрель 1620);
 епископ Simon Mascarenhas O.F.M. (15.02.1621 — 13.10.1624);
 Sede vacante (1624—1627);
 епископ Francisco de Soveral O.S.A. (8.02.1627 — 5.01.1642);
 Sede vacante (1642—1671);
 епископ Pedro Sanches Farinha (22.06.1671 — 30.11.1671);
 епископ António do Espirito Santo O.C.D. (14.11.1672 — 12.01.1674);
 епископ Manuel da Natividade O.F.M. (2.12.1675 — 8.12.1685);
 епископ João Franco de Oliveira (9.06.1687 — 9.01.1692) — назначен архиепископом Сан-Салвадора-да-Баия;
 епископ José de Oliveira O.S.A. (19.07.1694 — 9.09.1700);
 епископ Luis Simões Brandão (6.02.1702 — 24.02.1720);
 епископ Manuel a Santa Catharina O.Carm. (20.03.1720 — 1.11.1732);
 Sede vacante (1732—1738);
 епископ Antônio de Nossa Senhora do Desterro Malheiro (3.09.1738 — 15.12.1745) — назначен епископом Рио-де-Жанейро;
 епископ Manoel de Santa Ines Ferreira O.C.D. (15.12.1745 — 6.08.1779) — назначен 1 архиепископом Сан-Салвадора-да-Баия;
 епископ Luis da Anunciação Azevedo O.P. (17.06.1771 — 8.11.1784);
 епископ Alexandre da Sagrada Familia Ferreira da Silva O.F.M. (14.11.1785 — 23.11.1787);
 Sede vacante (1787—1791);
 епископ Luiz de Brito Homem O.S.B. (17.12.1791 — 24.05.1802) — назначен епископом Сан-Луиш-до-Мараньяна;
 епископ Joaquim Maria Mascarenhas Castello Branco (20.12.1802 — апрель 1807);
 Sede vacante (1807—1814);
 епископ João Damasceno Da Silva Póvoas (19.12.1814 — 21.02.1826);
 Sede vacante (1826—1846);
 епископ Sebastião da Anunciação Gomes de Lemos O.C.D. (16.04.1846 — 1848);
 епископ Joaquim Moreira Reis O.S.B. (28.09.1849 — 10.03.1857);
 епископ Manuel de Santa Rita Barros T.O.R. (23.03.1860 — 3.01.1862);
 епископ José Lino de Oliveira (21.12.1863 — 1.07.1871);
 епископ Tommaso Gomes de Almeida (4.08.1871 — 22.09.1879);
 епископ José Sebastião d’Almeida Neto O.F.M. (22.09.1879 — 9.08.1883) — назначен патриархом Лиссабона;
 епископ António Tomé da Silva Leitão e Castro (27.03.1884 — 1.06.1891);
 епископ António Dias Ferreira (1.06.1891 — 7.03.1901);
 епископ Antonio José Gomes Cardoso (21.06.1901 — 12.08.1904);
 епископ António Barbosa Leão (26.04.1906 — 26.04.1907) — назначен епископом Фару;
 епископ João Evangelista de Lima Vidal (31.03.1909 — 9.12.1915);
 Sede vacante (1915—1932);
 архиепископ Moisés Alves de Pinho C.S.Sp. (7.04.1932 — 17.11.1966);
 архиепископ Manuel Nunes Gabriel (17.11.1966 — 19.12.1975);
 архиепископ Eduardo André Muaca (19.12.1975 — 31.08.1985);
 кардинал Алешандри ду Нашсименту (16.02.1986 — 23.01.2001);
 архиепископ Damião António Franklin (23.01.2001 — 28.04.2014);
 архиепископ Filomeno do Nascimento Vieira Dias (с 8.12.2014).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Super specula , Bullarium patronatus Portugalliae regum, Tomus I, pp. 256—258 
 https://archive.org/stream/iurispontificii01martgoog#page/n337/mode/1up  Булла Quae olim], in Raffaele de Martinis, Iuris pontificii de propaganda fide. Pars prima, Tomo V, Romae 1893, стр. 327 
  Булла Sollemnibus Conventionibus , AAS 33 (1941), стр. 14 
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae , Leipzig 1931, стр. 473 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 4 , стр. 159—160; vol. 5, стр. 168—169;vol. 6, стр. 179

Ссылки 
 Информация  
 Информация  

Католические епархии Анголы
Луанда